Unterhammer ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Unterhammer (Geroldsgrün), Ortsteil der Gemeinde Geroldsgrün, Landkreis Hof, Bayern
 Unterhammer (Regnitzlosau), Ortsteil der Gemeinde Regnitzlosau, Landkreis Hof, Bayern
 Unterhammer (Trippstadt), Ortsteil der Ortsgemeinde Trippstadt, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz